Loaded — второй студийный альбом хип-хоп-исполнителя Brotha Lynch Hung, выпущенный 16 сентября 1997 года. В качестве гостей на альбоме выступили такие рэперы, как Kokane, E-40 и Ice-T.

Список композиций 
 Intro
 My Soul To Keep (feat. Kokane)
 Ya Money Or Ya Life (feat. D-Dubb)
 The Untouchable
 Game Over (feat. Dr. Dre, Ice Cube & Too $hort)
 Money Makes The World Go Round (feat. Daz Dilligner, Master P & E-40)
 Did It And Did It (feat. Master P & Jon B)
 Went Way
 That’s What I Said (feat. Nate Dogg & Kurupt)
 Feel My Nature Rise (feat. Mary J. Blige)
 One More Pound (feat. Nate Dogg)
 On My Brief Case (feat. Daz Dilligner & The Lady Of Rage)
 Secondz A Way (feat. Ice-T & Master P)
 Smile (feat. 2Pac & Johnny P)

Семплы 
 Game Over имеет семпл из «The Human Fly» от Luther Vandross
 В конце песни My Soul To Keep звучит песня «Halloween» от John Carpenter
 The Untouchable имеет семпл из «So Ruff, So Tuff» от Roger Troutman
 Smile семплирует «Tell Me If You Still Care» от The S.O.S. Band
 Did It And Did It семплирует «Dead Presidents» от Jay-Z

Позиции в чартах 
 Billboard 200 — № 28
 Top R&B/Hip Hop Albums — № 9

Примечания 

Альбомы Brotha Lynch Hung